Zamponha ou zampogna é um nome genérico atribuído a diferentes modelos de gaitas-de-fole italianas, dentre as quais destacam-se:
 Grande zampogna – gaita-de-fole típica da região italiana de Campânia.
 Surdulina – gaita-de-fole típica da região italiana da Calábria. 
 Ciaramedda – gaita-de-fole típica da região italiana da Sicília.
 Zampogna di Scapoli – gaita-de-fole típica da região italiana da Isérnia.

Também, pode se referir a:
 Zamponha - um modelo de flauta de bambu.

Desambiguação